E101 kan avse:

 E101 – en europaväg som börjar i Moskva i Ryssland (M3) och slutar i Kiev i Ukraina, se E101
 E101 – ett vattenlösligt vitamin som används som ett färgämne med E-numret E101, riboflavin